Naama peut faire référence à :
 Naâma,une commune algérienne ;
 Naama Kates (née en 1985), une actrice et chanteuse américaine ;
 Naama, une œuvre pour clavecin amplifié de Iannis Xenakis.